Чарлз Спёрджен Джо́нсон (, 24 июля 1893 — 27 октября 1956) — американский социолог, первый чернокожий президент исторически негритянского университета Фиск. На протяжении жизни был защитником расового равенства и гражданских прав афроамериканцев и других этнических меньшинств.

Ссылки 
 Blackpast.org: Johnson, Charles S. (1893-1956)
 Tennessee Encyclopedia of History and Culture: Charles S. Johnson
 Biographical Note - Fisk University
 Biography (Tennessee State University)
 Charles S. Johnson (1893—1956), in: PAL: Perspectives in American Literature — A Research and Reference Guide — An Ongoing Project
 Nachruf (The Journal of Negro History, April 1957)

Выпускники Объединённого университета Виргинии
Преподаватели Университета Фиска